DSG International plc (de l'acrònim en anglès Dixons Store Group), companyia britànica de venda d'electrònica de consum
 Caixa de canvis de doble embragatge (del nom en alemany Direkt-Schalt-Getriebe), sistema de caixa de canvis de doble embragatge, desenvolupat per Volkswagen